Příjmení Thomsen nosí více významných osobností:

 Christian Jürgensen Thomsen (1788–1865) – dánský archeolog
 Marie Thomsen (1832–1871) – norský fotograf
 Nicolaj Thomsen (* 1993) – dánský fotbalový záložník
 Vilhelm Thomsen (1842–1927) – dánský lingvista a turkolog